Hits Collection peut faire référence à :

 , album des  sorti en 1999 ;
 , compilation d' sorti le  ;
 , compilation de  sorti le  ;
 , compilation de  sorti le .

Voir aussi